Allan McGraw (1939) − allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo attaccante
 Ann O'Brien McGraw, meglio nota come Muffet McGraw (1955) − ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Audrey Faith Perry McGraw, nota con lo pseudonimo di Faith Hill (1967) − cantante country statunitense
 Charles McGraw, nome d'arte di Charles Butters (1914-1980) − attore cinematografico e televisivo statunitense
 Fred McGraw Donner, o McGrew Donner (1945) – islamista statunitense
 James McGraw (1860-1948) − editore statunitense
 John McGraw, soprannominato Little Napoleon e Mugsy (1873-1934) − giocatore e allenatore di baseball statunitense
 Melinda McGraw (1963) − attrice statunitense
 Muffet McGraw, propr. Ann O'Brien McGraw (1955) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Phil McGraw, soprannominato Dr. Phil (1950) −  psicologo, autore televisivo e conduttore televisivo statunitense
 Tim McGraw, propr. Samuel Timothy McGraw (1967) − cantante e attore statunitense

Pagine correlate
McGraw-Hill